Pedro Javier Sánchez de Orellana (Loja, 19 de octubre de 1678 - Quito, 3 de septiembre de 1753), fue un político y noble español nacido en la Presidencia de Quito (hoy Ecuador), que ostentó el título de II marqués de Solanda y fue el fundador del cuantioso mayorazgo asociado.

Biografía 
Nació en la ciudad de Loja (actual Ecuador), el 19 de octubre de 1678, en la mansión que la familia Sánchez de Orellana poseía en el centro de la ciudad. Fue el hijo primogénito de Antonio Sánchez de Orellana y Ramírez de Arellano, primer marqués de Solanda, y doña Elvira Góngora e Inurrigarro, de origen andaluz.

De escasos 16 años de edad, fue elegido el 17 de julio de 1694 Maestro de Campo de la villa de Borja, en la provincia de Mainas (actual Perú), cuya gobernación desempeñaba su padre. Cinco años después, figuró entre los vecinos principales de Loja y fue nombrado Alcalde Ordinario de su Cabildo, administrando justicia por espacio de un año. En 1707, era Familiar del Santo Oficio de Cuenca por designación del Virrey del Perú.

Matrimonio y descendencia 
El 10 de septiembre de 1710, contrajo matrimonio en la ciudad de Cuenca con Francisca Rosalía de Rada y Alvarado, hija a su vez del general santanderino Juan Francisco de Rada y Alvarado, que era Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de Cuenca. Pedro Javier recibió 25.000 pesos por la dote de Francisca, parte de contado y parte en documentos que debía cobrar a los deudores.

La pareja tuvo siete hijos:
Félix (1715-1784); III marqués de Solanda y presidente de la Real Audiencia de Quito entre 1745 y 1753. Murió siendo sacerdote, sin descendencia.
Cayetano (1724-1771); canónigo magistral de la Catedral de Quito y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Murió sin descendencia.
Francisco (1730-1767); abogado de la Audiencia y capitán de caballería ligera de las Milicias de Quito, Alcalde provisional del Cabildo en 1761, fue ordenado Caballero de la Orden de Santiago en 1767. Murió sin descendencia.
Mariana (1731-1803); V marquesa de Solanda y condesa consorte de Selva Florida por su matrimonio con Manuel Guerrero y Ponce de León. Murió sin descendencia.
Diego (1733-1791); IV marqués de Solanda y casado con la hija del II conde de Selva Florida. Murió sin descendencia.
Isidora (1736-1801); marquesa consorte de Villarocha por su matrimonio con José Carcelén de Guevara. Su descendencia incluye a Felipe Carcelén de Guevara, que se convertiría en el VI marqués de Solanda tras la muerte de su tía Mariana.
Rosa (1739-1754). Murió a la edad de 15 años, soltera y sin descendencia.

Vida pública 
Alrededor de 1710 Felipe V lo designó Corregidor de los asientos de Latacunga y Ambato. Tres años después, recibió los despachos desde Lima, enviados por el Virrey del Perú; pidió a la Audiencia la fijación de fianza e inició en 1715 su gobierno de cinco años en Latacunga. En 1716, se incorporó de Alguacil Mayor del Santo Oficio. 

El 16 de febrero de 1735, fue Corregidor de Quito, cargo que le vino por cinco años, firmado en Madrid por Felipe V. El Virrey del Perú le anexó el Corregimiento de indios y, ya en funciones, prestó 2.000 pesos a la Corona para la defensa del puerto de Cartagena amenazado por las fuerzas navales del Almirante inglés Ubernon.

Marquesado y fortuna 
Por fallecimiento de su padre, el primer marqués, y correspondiéndole por varonía la sucesión en dicho título de Castilla, pagó las lanzas y medias annatas y entró en su posesión, titulándose segundo marqués de Solanda en 1730. 

El 22 de enero de 1735, Felipe V lo facultó para fundar un Mayorazgo con el consentimiento de su esposa, para lo cual tomaron diferentes haciendas avaluadas en 110.000 pesos iniciales, a las que después se sumaron otras propiedades para un total de 220.000 pesos de la época. El resto de sus bienes, que ascendían a 118.5000 pesos, se destinaban a ser repartidos entre los demás herederos, con exclusión del mayor, que entraría al goce del Mayorazgo a la muerte del fundador; hecho que ocurrió pocos años después del 3 de septiembre de 1753, cuando dictó una memoria testamentaria en Quito.

La fortuna total del marqués ascendía en 338.500 pesos, considerado alto para la época, incluso en España, donde los mayorazgos con más de 300.000 pesos era algo raro. Entre sus propiedades se encontraban:
Mayorazgo de Solanda
Hacienda y obraje Turubamba, por 40.000 pesos.
Hacienda San José Chisinche, por 60.000 pesos.
Varias casas en la ciudad de Quito, por 10.000 pesos.
Hacienda con potreros y molino, por 23.000 pesos.
Hacienda Conocoto, por 17.550 pesos.
Casas y cuadras de alfalfares en Chillogallo, por 3.450 pesos.
Alhajas y menajes de casa, por 30.000 pesos.
Adelantamiento de Chisinche, por 2.000 pesos.
Deuda por cobrar a la Santa Cruzada, por 20.000 pesos.
Otras deudas por cobrar, por 14.000 pesos.
 Sin vinculación al mayorazgo
Trapiche Urabia, en Quito, por 6.000 pesos.
Trapiche en Ambato, por 6.000 pesos.
Hacienda Alpamala y Hato de Cachi, por 5.000 pesos.
Hacienda Cuturibi y obrajes de Isinchi e Iguinaro, en el corregimiento de Latacunga, por 75.000 pesos.
Casas en la ciudad de Latacunga, por 3.500 pesos.
Almacén de ropa en Quito, por 23.000 pesos.

Fallecimiento 
Pedro Javier Sánchez de Orellana, segundo marqués de Solanda, murió en la ciudad de Quito, el 22 de octubre de 1754; siendo enterrado al día siguiente en sus sepulturas, ubicadas en la bóveda del altar mayor de la iglesia de San Francisco. El Marquesado le fue heredado a su primogénito Félix Sánchez de Orellana y Rada, aunque por diversas circunstancias también recayó sobre los hombros de sus otros hijos, Diego y Mariana.

Genealogía

Referencias 

Pedro Javier Sánchez de Orellana
Marquesado de Solanda
Sánchez de Orellana, Pedro Javier
Sánchez de Orellana, Pedro Javier